Не в своей тарелке (фильм, 1969) () — американская трагикомедия 1969 года, реж. Пол Уильямс.
 Не в своей тарелке (фильм, 1986) () — американская кинокомедия 1986 года, реж. Майкл Диннер.